Буассі́-ле-Буа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 21 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Буассі-ле-Буа, Енанкур-ле-Сек i Ардівілле-ан-Вексен було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Корн-ан-Вексен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 70 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 180,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Буассі-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буассі-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза